Bastar (district), een district in de Indiase staat Chhattisgarh
Bastar (land), een voormalig vorstendom en vorstenland op het Indisch Schiereiland

Zie ook
Kanker (district) of Noord-Bastar, een district in de Indiase staat Chhattisgarh
Dantewada (district) of Zuid-Bastar, een district in de Indiase staat Chhattisgarh